

Geografia

Germania 
 Hütten – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Hütten – comune nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Hütten – ex comune ora frazione di Königstein, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Hütten – ex comune ora frazione di Krölpa, comune nel circondario della Saale-Orla (Turingia)
 Hütten – ex comune ora quartiere di Schelklingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Hütten – frazione della città tedesca di Haldensleben

Svizzera 
 Hütten – comune nel distretto di Horgen (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
Hutten – pagina di disambiguazione